George MacDonald (schrijver) (1824-1905), Schots auteur, dichter en dominee
 George MacDonald (professor) (1903-1967), Engels geneeskundige en professor in de tropische geneeskunde
 George MacDonald (roeier) (1906-1997), Canadees roeier
 George MacDonald Fraser (1925-2008), Brits auteur en scenarioschrijver